Lüszisztraté, Arisztophanész színműve (i.e. 400 k.)
 Lüszisztraté, ókori irodalmi személy, Arisztophanész színművének főszereplője
 Lüszisztraté, Petrovics Emil egyfelvonásos vígoperája (1962)

Hasonló
 Lysistrata, Mark Adamo operája (2005)